Слотен:

Города 
 Слотен — город в общине Фриске Маррен провинции Фрисландия в Нидерландах.
 Слотен — город и община в провинции Северная Голландия в Нидерландах.

Фамилия 
 Дирк Фок ван Слотен— нидерландский ботаник.